La danza degli elefanti (Elephant Boy) – film del 1937 diretto da Robert J. Flaherty e Zoltán Korda
 Elephant Boy – serie televisiva australiana del 1973
 Elephant Boy – cortometraggio del 2005 diretto da Rene Mohandas
 Elephant Boy –  soprannome di Fred Schreiber del Wack Pack dell'Howard Stern Show